Wain peut faire réfarence à :

Toponyme 
 Wain, commune de Bade-Wurtemberg en Allemagne ;

Patronyme 
 John Wain (1925-1994), poète, romancier et critique britannique ;
 Louis Wain (1860-1939), artiste anglais connu pour ses dessins représentant des animaux anthropomorphes.

Homonymie de patronyme